Herrarnas vattenpoloturnering vid panamerikanska spelen 2015 avgjordes i Markham i Ontario mellan 7 och 15 juli 2015 vid idrottskomplexet Markham Pan Am Centre. I turneringen tävlade åtta lag: USA, Brasilien, Kanada, Argentina, Mexiko, Venezuela, Kuba och Ecuador. Det fanns fyra lag per grupp, och två lag per grupp gick till slutspel. De fyra lag som blev utslagna i gruppspelet tävlade om femte plats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Placeringsmatcher
14 juli 
  17-7 

  9-8 

15 juli 
Match om sjunde plats
  13-6 

Match om femte plats
  14-11

Placeringar

Statistik

Skytteliga
Skytteligan innehåller spelare 1-16 med flest antal mål.

Referenser

Vattenpolo vid panamerikanska spelen 2015